Pseudombrophila — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1885 року в роботі французького міколога Жана Луї Еміля Будьє.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pseudombrophila відносять 45 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Boudier, J.L.É. 1885. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus. Bulletin de la Société Mycologique de France. 1:97-120 — P.106

Посилання 
 Pseudombrophila  на Index Fungorum

Роди грибів
Піронемові